Eimsbüttel bezeichnet

 den Hamburger Bezirk Eimsbüttel
 den Hamburger Stadtteil Hamburg-Eimsbüttel
 den ehemaligen Ortsamtsbereich Eimsbüttel mit den Stadtteilen Eimsbüttel, Harvestehude, Hoheluft-West und Rotherbaum